Synallactes är ett släkte av sjögurkor. Synallactes ingår i familjen slangsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slangsjögurkor
Synallactes